Александр Васильевич Михалёв () — советский и российский , профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ, заведующий кафедрой теоретической информатики мехмата, проректор МГУ (2000—2009).

В 1961 году окончил механико-математический факультет МГУ. В 1967 под руководством Льва Скорнякова защитил кандидатскую диссертацию «Изоморфизмы полугрупп эндоморфизмов модулей». Доктор физико-математических наук (1990), тема докторской диссертации: «Эндоморфизмы модулей и мультипликативное строение колец».

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003), лауреат премии Совета Министров СССР (1982), Премии имени М. В. Ломоносова первой степени за научные работы (2004), премии Президента России в области образования. Заслуженный профессор МГУ (2005).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Мехмата МГУ
 Летопись Московского университета. Михалёв А. В.

Заслуженные профессора МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Проректоры МГУ